Puntbrood is een soort brood dat lijkt op baguette maar iets kleiner en zachter is. Het is vooral populair onder Surinamers, en tegenwoordig ook verkrijgbaar bij diverse bakkers. In Surinaamse broodjeszaken wordt dit type brood gebruikt bij bijvoorbeeld:
broodje kerrie kip
broodje bakkeljauw
broodje pom
broodje kouseband
broodje kerrie ei

Het is vergelijkbaar met wat in Vlaanderen een sandwich genoemd wordt, de benaming puntbroodje wordt er niet gebruikt.

Brood